Ел Пуерто Колорадо има више значења:

 Ел Пуерто Колорадо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пуерто Колорадо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику